TF oder Tf steht für:

 Task Force, Einsatzverbände
 Team Fortress, teambasiertes Spielkonzept für Ego-Shooter
 Tidenfall, siehe Tidenhub
 Tjen folket – kommunistisk forbund, marxistisch-leninistisch-maoistische Organisation
 TorrentFreak, werbefinanziertes Blog
 Transfrau, Transgender der Richtung Mann-zu-Frau
 Triebfahrzeugführer
 Truppenführung
 Truppführer, Dienstgrad oder Funktionsbezeichnung
 Bahnhof Friedrichshafen Stadt nach DS 100
 Grumman TF, bis 1962 Bezeichnung des Trägerflugzeugs Grumman C-1

Biologie:
 Tissue Factor, siehe Gewebefaktor
 Transkriptionsfaktor
 Triflylgruppe (-SO2CF3) in der organischen Chemie

Technik:
 Technische Funktionsfläche im Bauwesen, siehe Grundfläche (Architektur)
 Tinkerforge, Mikrocontroller-System
 Trägerfrequenzübertragung in der Nachrichtentechnik, siehe Träger (Nachrichtentechnik)
 TransFlash, alte Bezeichnung der microSD
 Tropical Freshwater, Tiefgangmarke an Schiffen, siehe Schiffsmaße #Lademarke

Kennzeichen:
 Postcode Area für Telford, Planstadt im Vereinigten Königreich
 Französische Süd- und Antarktisgebiete (nach ISO 3166)
 .tf, Top-Level-Domain der Französischen Süd- und Antarktisgebiete
 Island, Staatszugehörigkeitszeichen in der Luftfahrt
 Malmö Aviation, schwedische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Französische Antillen (ICAO-Code)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Island, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen

TF als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Teltow-Fläming
 Malta: steuerfreie Fahrzeuge
 Norwegen: Voss (Norwegen), Provinz Hordaland
 Spanien: Provinz Santa Cruz de Tenerife (auslaufend)

Abkürzung